Hohenleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Hohenleitner (um 1875–nach 1902), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Sepp Hohenleitner (* 1931), deutscher Skispringer